ЗДА — абревіатура кириличного алфавіту. Може означати:

 З'єднані Держави Америки, Злучені Держави Америки — варіант назви Сполучених Штатів Америки, поширений в еміграції у північноамериканських українців, в офіційних документах північноамериканських українських інституцій, а також в офіційних документах ЗУНР й УНР.
 Західна добровольча армія — антибільшовицька військова структура пронімецької орієнтації, що існувала у часи Громадянської війни в Росії.
 Залізодефіцитна анемія — патологічний стан людини, що характеризується зменшенням вмісту заліза в крові, кістковому мозку та депо.